Book ist der Familienname folgender bekannter Personen:

 Asher Book (* 1988), US-amerikanischer Schauspieler, Sänger und Tänzer
 Ed Book (* 1979), neuseeländischer Basketballspieler
 Nils-Ole Book (* 1986), deutscher Fußballspieler
 Ronald V. Book (1937–1997), US-amerikanischer Informatiker
 Rosa Book (1907–1995), austroamerikanische Opernsängerin (Sopran)
 Tony Book (* 1934), englischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Boock
 Bouck
 Buck
 Buk